Alzira – comune spagnolo
Alzira – nome proprio femminile
Alzira (Alzire, ou les Américains) – una tragedia di Voltaire
Alzira – opera lirica di Giuseppe Verdi
Alzira – opera lirica di Nicola Antonio Zingarelli